Philippe VIII peut faire référence à :
 Philippe III d'Espagne et VIII de Bourgogne (1578-1621), roi d'Espagne et comte palatin de Bourgogne ;
 Philippe V d'Espagne et VIII de Bourgogne (1683-1746), roi d'Espagne et duc de Bourgogne ;
 Philippe d'Orléans, dit Philippe VIII (1869-1926), prétendant orléaniste au trône de France.

Voir aussi